Wolandt ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Wolandt (1928–1997), deutscher Philosoph
 Holger Wolandt (* 1962), deutscher Übersetzer, Herausgeber und Schriftsteller